Flitterwochen steht für:

 Flitterwochen, Zeit unmittelbar nach der Hochzeit, die ein Paar gemeinsam verbringt
 Flitterwochen (1928), deutscher Film von E. W. Emo
 Flitterwochen (1936), deutscher Film von Karel Lamač
 Flitterwochen (1978), dänischer Film von Bille August
 Flitterwochen (1980), deutscher Film von Klaus Lemke